Иликово — название населённых пунктов в России:
 Иликово — село в Кушнаренковском районе Башкортостана.
 Иликово — деревня в Мишкинском районе Башкортостана.

См. также 
 Иликовский сельсовет (Благовещенский район)